По́ртман (, , ) — фамилия. Известные носители:
 Портман, Дэниел (род. 1992) — шотландский актёр.
 Портман, Морис Видал (1860—1935) — британский морской офицер.
 Портман, Натали (род. 1981) — израильская и американская кино- и театральная актриса.
 Портман, Роб (род. 1955) — американский юрист и политик-республиканец.
 Портман, Рэйчел (род. 1960) — британский кинокомпозитор.

Другое 
 Виконт Портман — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.